La Differenza – gruppo musicale italiano
 La differenza – album di Gianna Nannini del 2019
 La differenza – singolo di Gianna Nannini del 2019